Op het US Open 1990 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 29 augustus tot en met 9 september 1990.

Samenvatting 
Titelverdedigers Robin White en Shelby Cannon kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste Australische duo Elizabeth Smylie en Todd Woodbridge won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Natallja Zverava en Jim Pugh in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Smylie had één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; voor Woodbridge was dit de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en  Michael Mortensen uit Denemarken bereikten de kwartfinale – daarin moesten zij het afleggen tegen het eerste reekshoofd, Zverava/Pugh.
 Brenda Schultz speelde samen met Tomáš Šmíd (Tsjecho-Slowakije) – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 5)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1990